Sapoljarny ist der Name mehrerer geographische Objekte in Russland:
 einer Stadt in der Oblast Murmansk, siehe Sapoljarny
 einer Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, siehe Sapoljarny (Jamal-Nenzen)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi, siehe Sapoljarny (Komi)
 des einzigen Rajons des Autonomen Kreises der Nenzen, siehe Sapoljarny rajon